Perola (geslacht), een geslacht van slakrupsvlinders
Pérola, een Braziliaanse gemeente
Perola (ketel), een traditionele ketel en stookhuis in de Catalaanse kurk- en visserijnijverheid